Петикя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Петикян, Сирануш Гарниковна (род. 1986) — российский юрист.
 Петикян, Грачья Ваганович (род. 1960) — советский и армянский стрелок.